Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (Prima Esibizione Aeronautica di Amsterdam), manifestazione aerea tenutasi ad Amsterdam-Noord nel 1919. 
 Elta, fornitore israeliano di prodotti e servizi per la difesa militare, specializzata in prodotti C4ISTAR
 ELTA (traslitterazione di EΛTA, abbreviazione per Ελληνικά Ταχυδρομεία), servizio di posta nazionale della Grecia
 Elta, fiume della Germania